Richard Lai ist der Name folgender Personen:

* Richard Lai (Politiker) (1946–2008), Hongkonger Politiker 
 Richard Lai (Fußballfunktionär) (* 1962), guamischer Fußballfunktionär